Ridge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ridge Township (Illinois)
 Ridge Township (Kansas)
 Ridge Township (Missouri)
 Ridge Township (Van Wert County, Ohio)
 Ridge Township (Wyandot County, Ohio)

Siehe auch:
 Rich Township